Цари́цыно — район в Южном административном округе города Москвы и соответствующий ему одноимённый муниципальный округ.

Показатели района 
По данным на 2010 год площадь территории района составляет 843,44 га. Плотность населения — 14654,7 чел./км², площадь жилого фонда — 1836,9 тыс. м² (2010 год).

История 

Царицыно — исторический район, существующий более 400 лет. Первое летописное упоминание об этой местности относится к 1589 году. При раскопках Царицынских курганов было обнаружено большое количество вещественных доказательств проживания здесь людей в глубокой древности. Краевед И. Сергеев писал, что главное селение этого района несколько раз меняло свое название: пустошь Черногрязная — с 1589 года; Чёрная Грязь — до 1683—1684 годов; село Богородское — после 1684 года; снова Чёрная Грязь — 1612 год; Царицыно — с 1775 года, Ленино — с 28 сентября 1918 года по август 1991 года.

История Царицына тесно связана с именем императрицы Екатерины II, которая приобрела эту местность в 1776 году у князя Дмитрия Кантемира и поручила построить в честь очень выгодного для России Кучук-Кайнарджийского мирного договора с Турцией ансамбль дворцов и сооружений. С Царицыном связаны биографии многих выдающихся людей, писателей, поэтов, ученых, актёров. Пейзажи Царицына описаны в произведениях Льва Толстого, Ивана Тургенева, Леонида Андреева Л., Ивана Бунина и др. Здесь пел Фёдор Шаляпин.

В 1927 году в районном центре Ленино проживало 5 тысяч жителей. В 1939 году Ленино получило статус рабочего посёлка. Численность населения составила 16 тысяч человек. В 1960 году Ленино с населением более 20 тысяч человек вошло в Пролетарский район Москвы. С 1962 по 1967 годы здесь велось строительство жилого массива, получившего название «Ленино-Дачное». Построенные в это время пятиэтажные жилые дома существуют до настоящего времени и составляют около половины жилого фонда района.

С 1968 года Ленино входит в Красногвардейский район города Москвы. В 1991 году исторический район Царицыно (Ленино) был разделён между тремя муниципальными районами: Орехово-Борисово Северное, Бирюлево Восточное и Царицыно. Старое Царицыно и Царицынский парк в настоящее время являются местом отдыха, совместных праздничных мероприятий для жителей этих районов.

Население

Религия 

 Церковь Успения Богородицы на Котляковском кладбище. Входит в состав Даниловского благочиния Московской городской епархии Русской православной церкви. Церковь расположена по адресу: Деловая улица, д. 21, стр. 13

Органы власти 

Главой управы района Царицыно является Белов Сергей Александрович., руководителем аппарата совета депутатов муниципального округа района Царицыно — Алпеева Валентина Дмитриевна. Главой муниципального округа района Царицыно и председателем муниципального Собрания — Хлестов Дмитрий Владимирович. Первым заместителем главы управы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, строительства — Масликов Игорь Васильевич.

Транспорт 

На территории района находятся две станции метрополитена — «Царицыно» и «Кантемировская».

Парки 
На территории района находятся несколько парков и скверов. 

Аршиновский парк был создан в конце XIX века, признан памятником природы. В 2019 году здесь прошла масштабная реконструкция. Появился амфитеатр, проведено озеленение, обновлены зоны для активного и спокойного отдыха.

Небольшой парк Сосенки расположен на пересечении Кавказского бульвара и Бакинской улицы. В 2021 году благоустроен по программе «Мой район». Созданы спорткластер для любителей экстремального спорта, каток, воркаут-зона, детские площадки, проведено озеленение.

Народный парк «Надежда» появился в 2013 году на месте пустыря на Ереванской улице. Назван по имени художницы Надежды Рушевой. Обустроена детская площадка и др., установлена скульптура в память о юной художнице.

См. также 
 Дворцово-парковый ансамбль «Царицыно» (не входит в состав района Царицыно)

Примечания

Литература

Ссылки 

 Официальный сайт управы района «Царицыно»
 Старый официальный сайт внутригородского муниципального образования «Царицыно»
 Официальный сайт внутригородского муниципального образования «Царицыно»
  — Сообщество жителей района Царицыно в «Живом журнале»

История района 
 Старое Царицыно и окрестности
 Селения Южного округа // Царицыно
 Авторские исторические очерки Алекса Смыслова о Царицынских землях